Погреби́ще (также известно как Погребыще, и, ранее — Рокитня, ) — город в Винницкой области Украины. Входит в Винницкий район. До 2020 года был административным центром упразднённого Погребищенского района.

Географическое положение 

Расположен на берегах реки Рось.

История 
В начале XIII века, после татаро-монгольского нашествия на городское поселение Рокитня остались одни погреба-подземелья и подземные ходы, где удалось уцелеть немногим жителям. Есть гипотеза, что именно от тех давних и трагических событий происходит современное название города.

В первой половине XVII века в поселке появились евреи и была построена деревянная синагога. В 1648 году войско Богдана Хмельницкого, возглавляемое Максимом Кривоносом, уничтожили всех евреев Погребища. В 1653 году Погребище было полностью разрушено князем Вишневецким, отступавшим вместе с поляками от Днепра — под натиском Богдана Хмельницкого.

В начале XVIII века еврейское население вернулось в Погребище и к 1765 году в городке насчитывалось 664 еврея. В то время Погребище славилось одним из важнейших центров торговли и ремёсел. Местные ярмарки привлекали купцов из Польши и других стран.

В 1736 и 1768 годах в Погребище располагались отряды восставших гайдамаков. В XVIII—XIX веках Погребище становится имением одной из ветвей знатного польского рода Ржевуских. Здесь у литератора Адама Ржевуского родились две знаменитые дочери — Каролина, в которую были влюблены Мицкевич и Пушкин, и Эвелина, ставшая женой Бальзака.

Новое время 

В 1847 году в городке Погребище проживало 1726 евреев, а в 1897-м — 2494 (40 % всего населения).

В конце XIX века на землях графа Ржевуского построены железная дорога и станция.

В 1898 году Погребище являлось местечком Бердичевского уезда Киевской губернии с 5925 жителями, здесь действовали две церковно-приходские школы, две православные церкви (каменная — Успенская церковь, и, деревянная — Михайловская), католический костел, синагога. Здесь проводилась ярмарка и дважды в месяц - базары.

1918 - 1991 
После Октябрьской революции, во время гражданской войны в 1918 году в Погребищах был создан отряд еврейской самообороны, который был разоружен петлюровцами в августе 1919 года. После их ухода войска Зеленого устроили еврейский погром, который продолжался с 18 по 21 августа. В это время было убито около 400 человек (из них около 200 женщин), сотни ранены.

В 1920-х годах был создан Погребищенский еврейский сельсовет.

В 1921 году здесь была открыта сельскохозяйственная школа, в 1923 - организован первый колхоз им. Т. Шевченко.

С 1927 года в городе работает маслозавод, который на современном этапе производит масло, твердый сыр, мороженое и другую продукцию.

5 декабря 1931 года здесь началось издание местной газеты.

22 октября 1938 года посёлок Погребище был отнесен к разряду поселков городского типа.

Немецко-фашистские войска оккупировали город 21 июля 1941 года. В середине октября 1941 5-я немецкая оперативная команда расстреляла в Погребище всё еврейское население — почти 1360 человек. Во времена оккупации в Погребище действовала подпольная группа сопротивления, которую возглавлял 18-летний М. Д. Копецкий. 30 декабря 1943 года город освободила 65 мотобригады 1-й танковой армии генерала М. Е. Катукова. В память об этом событии в городе установлен танк времен войны ИС.

Более 6 000 воинов-погребищан остались на полях сражений. Семеро уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза. Это А. Бурлачук , В. Кравченко, А. Москальчук, А. Пономарчук, М. Семаки, И. Слободянюк, В. Терлецкий. В братской могиле, которая находится в центре города, похоронены 653 воина.

Почти из 100 воинов, проходивших службу в различных горячих точках мира, с афганской войны живыми домой не вернулось 6 погребищан: И. Кумчак, В. Иващук, А. Харченко, Е. Мельник, А. Шевчук, В. Ищук. В городском парке установлен обелиск памяти, их именами названы солдатские поля.

В 1966 году была открыта музыкальная школа, которую в 2000 году перевели в просторное, капитально отремонтированное помещение.

В 1974 году численность населения составляла 10,3 тыс. человек, здесь действовали сахарный завод, маслодельный завод, хлебозавод, завод сухого обезжиренного молока, комбикормовый завод, завод железобетонных изделий, кирпичный завод и медицинское училище.

В 1985 году открылось профессионально-техническое училище (ныне — высшее профессиональное училище-42), где ежегодно обучается около 600 будущих специалистов сельского хозяйства.

В 1986 году здесь был построен детсад-ясли на 160 мест (архитектор А. Бондарчук).

В январе 1989 года численность населения составляла 11 705 человек, основой экономики в это время являлись контейнерный завод, предприятия  и производство стройматериалов.

После 1991 

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе сахарного завода, райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации завода сухого обезжиренного молока.

В эти же годы была проведена газификация, появились комфортабельные многоэтажные дома.

На 1 января 2013 года численность населения города составляла 9898 человек.

Транспорт 
 ж.-д. станция Ржевусская на линии Казатин - Христиновка Юго-Западной железной дороги.

Известные люди 

 Фридман, Израиль (1797—1850) — раввин, основатель одной из ветвей хасидизма.
 Ганская, Эвелина (1801—1882) — помещица, супруга Оноре де Бальзака.
 Довгополюк, Матвей Лукич (1893—1944) — поэт и прозаик, педагог.
 Лев, Миша (1917—2013) — еврейский писатель (идиш).
 Присяжнюк, Андрей Александрович (1912—1982) — актёр, народный артист СССР (1973).
 Рыбачук, Олег Борисович (р. 1958) — украинский политик.

Примечания

Литература 

 Статья Pohrebyszcze  в Географическом словаре польского Королевства, том VIII (Perepiatycha — Pożajście), 1887.
 
 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. — Т. 2. Н—Я. — С. 157. — ISBN 5-224-02249-5, ISBN 978-5-224-02249-6
 «Энциклопедическій словарь: подъ ред И. Е. Андреевскаго»; И. Е. Андреевскій, Константин Константинович Арсеньев, Өедор Өомич Петрушевскій, Владимир Тимофеевич Шевяков. Издательство Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ, 1898 год.
 Географическо-статистический словарь Российской империи. — Т. 4. — 1873. — С. 136.
 Костомаров Н. И. Историческія монографіи и изслѣдованія Николая Костомарова: Богдан Хмельницкій. — Т. 3. — Тип. А. Траншеля, 1884.

Топографические карты

Ссылки 
 
 Официальный сайт Погребищенского городского совета 
 Памятники Украины: Погребище 

Населённые пункты Погребищенского района
Города Винницкой области
Погребище